Mercês (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Mercês (Lisboa), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lisboa